CDT может означать:
 CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) — маркер, который может указывать на хронический алкоголизм.
 UTC−6:00 — часовой пояс Центральноамериканского времени.

См. также 
 CDT-принцип